Felsberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz

 Felsberg, Schweiz – en kommun i distriktet Imboden i  kantonen Graubünden

Tyskland

 Felsberg (Odenwald) – ett berg i Odenwald i Hessen
 Felsberg, Hessen – en stad i Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Felsberg, Überherrn – en kommundel i Überherrn, Landkreis Saarlouis, Saarland